Пиједра Вива има више значења:

 Пиједра Вива (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пиједра Вива (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику